Чемпионат мира по фигурному катанию 2013 проходил в канадском Лондоне с 11 по 17 марта 2013 года. Были разыграны медали в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Спортсмены и страны 
По результатам предыдущего чемпионата, количество спортсменов таково:

Каждая национальная ассоциация сама определяет список участников по своим критериям (национальный чемпионат, текущий рейтинг, мнение тренерского корпуса и т. д.). Но заявляемые участники должны выполнить минимальный технический результат до чемпионата мира.

Расписание 
 Среда, 13 марта
 11:00 — пары, короткая программа
 15:45 — церемония открытия; мужчины, короткая программа

 Четверг, 14 марта
 10:30 — женщины, короткая программа
 17:15 — короткий танец

 Пятница, 15 марта
 11:45 — пары, произвольная программа и награждение
 17:45 — мужчины, произвольная программа и награждение

 Суббота, 16 марта
 14:30 — произвольный танец и награждение
 19:00 — женщины, произвольная программа и награждение

 Воскресение, 17 марта
 14:00 — показательные выступления

Распределение медалей

Распределение малых медалей (Короткая программа)

Распределение малых медалей (Произвольная программа)

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Спортивные танцы

Примечания

Ссылки 
 
 

Фигурное катание в сезоне 2012/2013
Фигурное катание
Международные соревнования по фигурному катанию в Канаде
Международные спортивные соревнования в Лондоне (Онтарио)